La palabra Opio hace referencia a varios artículos en la Wikipedia:

Medic opio mina
 Opio. Droga analgésica narcótica.
 Opioide. Alcaloides naturales del opio.
Convención Internacional del Opio

Lugares
 Opio (Alpes Marítimos). Localidad francesa.
 Opio (Burgos). Despoblado burgalés

Filosofía
 Opio del pueblo. Cita de Karl Marx.

Literatura
 Opio en las nubes. Novela premio nacional de literatura colombiana 1992.

Música
 El Opio. Banda de rock peruana.